Rosing bezeichnet:

Ortsnamen
 Rosing (Königsmoos), ein Dorf und Ortsteil der Gemeinde Königsmoos im Landkreis Neuburg-Schrobenhausen in Oberbayern, Bayern

Familiennamen
 Anton Rosing (1828–1867), norwegischer Chemiker
 Bodil Rosing (1877–1941), dänisch-amerikanische Schauspielerin
 Boris Lwowitsch Rosing (1869–1933), russischer Physiker und Pionier im Bereich des Fernsehens
 Christian Rosing (1866–1944), grönländischer Missionar
 Emil Rosing (1939–2010), grönländischer Lehrer, Museumsdirektor, Künstler und Kommunalpolitiker (Siumut)
 Emilie Rosing (1783–1811), dänische Schauspielerin
 Hans Rosing (1625–1699), norwegischer lutherischer Bischof
 Hans Pavia Rosing (1948–2018), grönländischer Politiker (Siumut)
 Jens Rosing (1925–2008), grönländischer Schriftsteller und Künstler
 Johanne Rosing (1756–1853), dänische Schauspielerin
 Kâle Rosing (1911–1974), grönländischer Künstler
 Karl Rosing (1878–?), grönländischer Landesrat
 Karoline Rosing (1842–1901), grönländische Hebamme und Übersetzerin
 Katharina Rosing (1870–1956), deutsche Konzert- und Opernsängerin (Sopran)
 Lars Rosing (* 1972), grönländischer Schauspieler

 Minik Rosing (* 1957), grönländischer Geologe
 Nikolaj Rosing (1912–1976), grönländischer Politiker, Lehrer, Übersetzer und Schriftsteller
 Norbert Rosing (* 1953), deutscher Natur- und Tierfotograf

 Per Rosing-Petersen (* 1961), grönländischer Politiker

 Ulrik Rosing (1928–2006), grönländischer Journalist und Politiker 
 Ulrik Fredrik Rosing (1776–1841), norwegischer lutherischer Pfarrer
 Wladimir Sergejewitsch Rosing (1890–1963), russisch-amerikanischer Operntenor und Bühnendirektor

Siehe auch:
 Rossing